Giovanni Battista Bussi (1657-1726), Italiaans kardinaal, internuntius te Brussel
Giovanni Battista Bussi de Pretis (1721-1800), Italiaans kardinaal
Giovanni Battista Bussi (1755-1844), Italiaans kardinaal